

Municípios da Espanha 
Aldeanueva de Ebro — La Rioja

Estremadura, província de Cáceres 
Aldeanueva del Camino
Aldeanueva de la Vera

Castela-Mancha 
Aldeanueva de Guadalajara — na província de Guadalajara
Aldeanueva de Barbarroya — na província de Toledo
Aldeanueva de San Bartolomé — na província de Toledo

Castela e Leão 
Aldeanueva de Santa Cruz — na província de Ávila
Aldeanueva de Figueroa — na província de Salamanca
Aldeanueva de la Sierra — na província de Salamanca
Aldeanueva del Codonal — na província de Segóvia
Aldeanueva de la Serrezuela — na província de Segóvia

Desambiguações de topônimos